Belják lahko pomeni:

 Beljak - mesto v Avstriji.
 beljak - bela snov v jajcu.